Илино — название нескольких населённых пунктов:

 Илино — деревня, Угличский район, Ярославская область, Россия
 Илино — деревня в гмине Плоньск (Плоньский повят, Мазовецкое воеводство, Польша)
 Илино (Горажде) — деревня в общине Горажде (Босния и Герцеговина)
 Илино (Болевац) — деревня в общине Болевац (Сербия)
 Илино Брдо — деревня в общине Будва (Черногория)
 Големо Илино — село в общине Демир-Хисар (Македония)
 Мало Илино — село в общине Демир-Хисар (Македония)
 Илино — ныне не существующее село в Богородицком районе Тульской области

См. также 
 Ильино
 Илийно — село в Болгарии
 Ильинка